Mouson ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Mouson (1768–1837), deutscher Unternehmer
 Daniel Mouson (1839–1909), deutscher Unternehmer (Seifen- und Parfüm-Fabrikant) und Politiker
 Friedrich Caspar Mouson (1802–1866), deutscher Seifen- und Lichter-Fabrikant sowie Abgeordneter 
 Fritz Mouson (1884–1926), deutscher Unternehmer (Seifen- und Parfüm-Fabrikant)
 Jean Marc Samuel Isaac Mouson, Schweizer Politiker
 Johann Georg Mouson (1812–1894), deutscher Unternehmer (Seifen- und Parfüm-Fabrikant) und Abgeordneter
 Johann Jacques Mouson (1842–1915), deutscher Unternehmer (Seifen- und Parfüm-Fabrikant)

Mouson bezeichnet überdies:
 Künstlerhaus Mousonturm, freies Theater in Frankfurt am Main
 J.G. Mouson & Cie., Kosmetikfirma 

Siehe auch:
 Mouzon
 Mousson (Begriffsklärung)